

Toponyme 
 Laniel, un territoire canadien.

Patronyme 

 Gérald Laniel, député québécois
 Henri Laniel (1857-1936), homme politique français.
 Joseph Laniel, un homme politique français (1889 - 1975).